My Little Pony, een speelgoedlijn van gekleurde speelgoedpony's
 My Little Pony (televisieserie, 1986), een tekenfilmserie uit 1986
 My Little Pony Tales, een tekenfilmserie uit 1992
 My Little Pony: Vriendschap is betoverend (Engels: My Little Pony: Friendship is Magic), een tekenfilmserie uit 2010